Katarina (imię)
 Katarina (Doktor Who)

Zobacz też 
 
 MV Katarina
 Katarina II